Albertus Buckle (né en 1983),  joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Charles Palmer-Buckle (1950-), archevêque ghanéen ;
 Henry Thomas Buckle (1821 - 1862), historien britannique ;
 Matthew Buckle (1716 - 1784), officier de la Royal Navy.

 Île Buckle, île de l’océan Austral.